Международный теннисный чемпионат в Делрей-Бич 2010 — 18-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в одноимённом американском городе и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2010 году турнир прошёл с 22 по 28 февраля.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Томми Хаас (№ 18 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Международный теннисный чемпионат в Делрей-Бич
 Мировой Тур ATP 2010 года
 Мировой Тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

 

США
Теннис
Февраль 2010 года
2010